Существует несколько вариантов шахмат, которые играются на досках, разделённых не на традиционные квадратные поля, а на правильные шестиугольники.

 Гексагональные шахматы Глинского
 Гексагональные шахматы МакКуэя
 Гексофен
 Гексагональные шахматы Шафрана
 Гексагональные шахматы Мэтьюсона
 Мини-гексагональные шахматы

См. также 

  — вариант сёги для трёх игроков
 Шахматы для троих